In God We Trust (film), een Amerikaanse film uit 2012
In God We Tru$t, een Amerikaanse film uit 1980
In God We Trust (motto), het officiële motto van de Verenigde Staten en Nicaragua